Il singolare  dell'Intersport Heilbronn Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michael Berrer era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Daniel Brands.

Bastian Knittel ha battuto in finale Brands, 7–6(4), 7–6(5).

Teste di serie

 Andrej Golubev (primo turno)
 Michael Berrer (quarti di finale)
 Tobias Kamke (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)

  Marsel İlhan (primo turno)
  Daniel Brands (finale)
  Julian Reister (ritiro)
  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Denis Gremelmayr (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Intersport Heilbronn Open 2011
ATP Challenger Tour 2011